Кочубе́й:

 Кочубей — графский, княжеский и дворянский род.
 Кочубей — село, Тарумовский район, Дагестан.
 Кочубей — хутор, Левокумский район, Ставропольский край.
 «Кочубей» — роман Аркадия Первенцева.
 «Кочубей» — фильм 1958 года Юрия Озерова, экранизация одноимённого романа Аркадия Первенцева.

Персоналии 
 
 Кочубей, Анатолий Наумович (род. 1949, uk) — доктор физико-математических наук.
 Кочубей, Антон Самойлович (1909—1998) — украинский советский коммунистический деятель.
 Кочубей, Аркадий Васильевич (1790—1878) — действительный тайный советник, сенатор из рода Кочубеев.
 
 
 Кочубей, Демьян Васильевич (1786—1859) — действительный тайный советник, сенатор, член Государственного совета.
 Кочубей, Елизавета Васильевна (1821—1897) — княгиня, композитор-дилетант.
 Кочубей, Иван Антонович (1893—1919) — участник Гражданской войны.
 Кочубей, Кирилл Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Кочубей, Лев Викторович (1810—1890) — действительный тайный советник.
 Кочубей, Леонтий Васильевич (1871—1938) — русский общественный деятель и политик, член III Государственной думы.
 Кочубей, Мария Васильевна (1779—1844) — жена Виктора Кочубея, статс-дама, кавалер ордена Святой Екатерины I-й степени.
 Кочубей, Матрёна Васильевна (1688—1736) — дочь В. Л. Кочубея, крестница и любовница гетмана Мазепы.
 Кочубей, Михаил Викторович (1816—1874) — тайный советник, шталмейстер, гофмаршал.
 Кочубей, Наталия Викторовна (в замужестве Строганова; 1800—1855) — фрейлина русского двора, хозяйка салона, близкая знакомая А. С. Пушкина, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.